Ohme ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ohme (* 1964), deutscher Slawist
 Gerhard Ohme (1939–2011), deutscher Basketballfunktionär
 Heinz Ohme (* 1950), deutscher evangelischer Theologe mit dem Schwerpunkt Kirchengeschichte
 Irmtraud Ohme (1937–2002), deutsche Bildhauerin
 Karin Ohme (* 1942), deutsche Künstlerin
 Melanie Ohme, Geburtsname von Melanie Lubbe (* 1990), deutsche Schachspielerin

Ohme kann außerdem stehen für:

 Ohme (Fluss), Zufluss des Mühlengrabens (links neben der Diemel) vor der Ossendorfer Kliftmühle, Stadt Warburg, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Ohme, andere Namensform von Ohm (Flüssigkeitsmaß), einem Flüssigkeitsmaß